Ло́рен Грэй (; ) — шотландская и британская кёрлингистка, в составе женской команды Великобритании запасной на  и первый на .

Биография 
Начала заниматься кёрлингом с 8 лет. Первым крупным в её карьере соревнованием стали Юношеские Олимпийские игры 2009 года, на которых её команда завоевала золото.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза (, , ).
 Зимняя Универсиада: золото (2011).
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2010, 2012, 2013).
 : серебро ().

Примечания

Ссылки 
 Лорен Грэй - профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу